Sir W. Arthur Lewis (1915-1991) – economista santaluciano
 Arthur Lewis (1916-2006) – produttore cinematografico e sceneggiatore statunitense
 Arthur Lewis (1941) – rugbista a 15 gallese
 Arthur Lewis (1972) – atleta paralimpico statunitense